Wolfibound var en tysk-ejet internetside med ultra softcore bondage. Siden åbnede i år 2000 på adressen wolfibound.com. I 2005 flyttede siden til wolfibound.net og lukkede i 2016.

Siden indeholdt billeder af fuldt påklædte kvinder, der, meget blidt, blev bagbundne og kneblede med tørklæder, tape, reb eller håndjern. Billederne var, som oftest, taget "ud i én køre" og afslører – ligesom videosekvenserne og deres DVD-udgivelser – at den sociale side mellem modeller og fotografen Wolfgang "Wolfi" Wild samt tryghed, humor og selvironi er en vigtig del af arbejdet.

Blandt hjemmesidens fotomodeller kan nævnes: 
 Sandy Wolf (født 23. juli 1979)
 Antonia Lorenz (født: 22. april 1985)
 Gina Baur (født 25. januar 1979)
 Michelle (født 13. maj 1978)
 Natalie (født 26. december 1984)
 Simone
 Doren

Siden har desuden været inspirationskilde til bogen "Michelle og alle de andre fra Cutiebound".

Erotiske hjemmesider